A 2016. évi téli ifjúsági olimpiai játékokon az alpesisí fiú óriás-műlesiklás versenyszámát február 17-én rendezték Hajfellben.

Eredmények

Források 
 

Alpesisí a 2016. évi téli ifjúsági olimpiai játékokon